Tomášek est un nom de famille tchèque, dérivé du prénom  (« Thomas »). Il est notamment porté par :
 Bohumil Tomášek (1936-2019), joueur de basket-ball tchécoslovaque ;
 František Tomášek (1899–1992), cardinal tchèque ;
 Martin Tomášek (né en 1978), joueur de hockey sur glace tchèque ;
 Rudolf Tomášek (né en 1937), athlète tchèque ;
 Václav Jan Tomášek (1774–1850), compositeur, pianiste et pédagogue tchèque.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme

cs:Tomášek
de:Tomášek
en:Tomášek